Черкасский, Михаил:
 Черкасский, Михаил Алегукович (ум. 1712 или 1721) — князь, боярин времен Петра Великого.
 Черкасский, Михаил Борисович (1882—1919) — русский морской офицер, контр-адмирал.
 Черкасский, Михаил Темрюкович (ум. 1571) — князь, боярин и воевода в царствование Ивана Грозного.
 Черкасский, Михаил Яковлевич (ум. 1712) — ближний боярин из рода Черкасских, воевода в Великом Новгороде и Тобольске.